|-
| (46301) 2001 OY5||||17 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46302) 2001 OG13||||20 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46303) 2001 OZ44||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46304) 2001 OZ62||||20 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46305) 2001 OW71||||21 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46306) 2001 OW102||||29 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46307) 2001 OX104||||28 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46308) 2001 OZ104||||28 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46309) 2001 QA2||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46310) 2001 QQ11||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46311) 2001 QF20||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46312) 2001 QJ25||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46313) 2001 QO25||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46314) 2001 QK29||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46315) 2001 QR30||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46316) 2001 QH31||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46317) 2001 QN53||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46318) 2001 QO74||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46319) 2001 QP74||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46320) 2001 QY74||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46321) 2001 QO84||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46322) 2001 QD99||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46323) 2001 QH115||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46324) 2001 QW119||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46325) 2001 QZ130||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46326) 2001 QU148||||20 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46327) 2001 QU161||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46328) 2001 QD216||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46329) 2001 QW232||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46330) 2001 QQ234||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46331) 2001 QB264||||25 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46332) 2001 QD276||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46333) 2001 QS276||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46334) 2001 QA296||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46335) 2001 RF57||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46336) 2001 RG67||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46337) 2001 RE76||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46338) 2001 RF80||||12 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (46339) 2001 RU81||||14 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (46340) 2001 RG86||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46341) 2001 RE89||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46342) 2001 SC53||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46343) 2001 SY56||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46344) 2001 SR58||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46345) 2001 SP110||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46346) 2001 SX112||||18 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (46347) 2001 SV123||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46348) 2001 SC136||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46349) 2001 SM140||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46350) 2001 SH180||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46351) 2001 SD226||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46352) 2001 SZ266||||25 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (46353) 2001 TY7||||11 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (46354) 2001 TY8||||9 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46355) 2001 TQ65||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46356) 2001 TQ75||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46357) 2001 TG77||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46358) 2001 TO79||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46359) 2001 TQ104||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46360) 2001 TA105||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46361) 2001 TR105||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46362) 2001 TO118||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46363) 2001 UX34||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46364) 2001 UM35||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46365) 2001 UJ47||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46366) 2001 UA66||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46367) 2001 UP125||||22 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (46368) 2001 VR36||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46369) 2001 VX42||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46370) 2001 VY43||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46371) 2001 VZ45||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46372) 2001 VG67||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46373) 2001 VA123||||11 листопада 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46374) 2001 WZ13||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46375) 2001 WD29||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46376) 2001 XD3||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46377) 2001 XX7||||8 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46378) 2001 XD17||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46379) 2001 XD22||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46380) 2001 XF54||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46381) 2001 XQ59||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46382) 2001 XP85||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46383) 2001 XC114||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46384) 2001 XM115||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46385) 2001 XA152||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46386) 2001 XP195||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46387) 2001 XE215||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46388) 2001 XH246||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46389) 2001 YJ45||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46390) 2001 YT96||||18 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (46391) 2001 YJ97||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 46392 Бертола (Bertola)||||5 січня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (46393) 2002 AS10||||6 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46394) 2002 AZ10||||11 січня 2002||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (46395) 2002 CT4||||4 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (46396) 2002 CD39||||9 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (46397) 2002 CE102||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46398) 2002 CQ146||||9 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46399) 2002 CD169||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46400) 2002 CG220||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

46300